

Codici
RUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruidoso (Nuovo Messico) (Stati Uniti)

Onomastica
Rui – variante portoghese del nome proprio di persona maschile Ruy

Persone
Italo Rui (1932-2004) – calciatore italiano
Mário Rui (1991) – calciatore portoghese
Paolo Rui (1962) – illustratore italiano

Sigle
RUI – Registro unico degli intermediari
RUI – "Residenze Universitarie Internazionali", collegi istituiti dalla Fondazione Rui

Zoologia
Rui – nome comune in bengali del pesce d'acqua dolce Labeo rohita